Mizuuchi ist der Familienname folgender Personen:
 Kiyomitsu Mizuuchi (* 1960), japanischer Synchronsprecher
 Naoto Mizuuchi (* 1989), japanischer Eishockeyspieler
 Takeshi Mizuuchi (* 1972), japanischer Fußballspieler